Эльмале́, Эльмале́х () — фамилия сефардского (марокканского) происхождения.

Известные носители:
 Эльмалех, Гад (род. 1971) — франко-марокканский актёр-комик.
 Эльмале, Максим (род. 1969) — канадский кёрлингист.

См. также 
 Элимелех